Pungbladlöss (Pemphigidae) är en familj av insekter. Pungbladlöss ingår i ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar